Akronymet FB kan henvise til flere artikler:

 Forsikringsmæglernes Brancheforening
 Forstædernes Bank
 Frederiksberg Boldklub